Лу́ций Фу́рий Медуллин (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, консул 474 года до н. э.

Луций Фурий стал консулом вместе с Авлом Манлием Вульсоном. Войны в этом году не велись. Консулы сосредоточили свои силы на сопротивлении земельному закону, предложенному народными трибунами, за что по окончании их полномочий были привлечены к суду. Но накануне суда обвинитель (трибун Гней Генуций) был убит, так что обвинение не было предъявлено.

Существует мнение, что рассказ о гибели Гнея Генуция имеет большее отношение к эпохе Поздней Республики, чем к V веку до н. э.

Примечания 

Фурии